Seznam rek in potokov v Sloveniji (daljših od 20 km in drugih pomembnejših)

Seznam 

n.p. = ni podatka

Viri: ARSO (Agencija RS za okolje), dopolnjeno iz različnih drugih virov.

Zunanje povezave 
 http://www.stat.si/StatWeb/doc/letopis/2000/01_00/01-10-00.html

Opombe in sklici 

 
Slovenija